Michele Castoro - Italiaans aartsbisschop
 Castoro II (schip, 1970) - kraanponton en pijpenlegger
 Castoro Sei (schip, 1978) - halfafzinkbaar platform